Хэ́йли Джо́эл О́смент (; род. 10 апреля 1988 Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр. Старший брат актрисы и певицы Эмили Осмент.

Биография 
Хэйли Джоэл Осмент родился 10 апреля 1988 года в Лос-Анджелесе в семье актёра Майкла Юджина Осмента и Терезы Осмент — учительницы английского языка. Сестра — известная актриса и певица Эмили Осмент. Он вдохновил сестру на выбор актёрской деятельности. В 5 лет он стал рекламным лицом «Пицца Хат». Вскоре его заметил известный режиссёр Роберт Земекис. Он взял Хэйли в нашумевший фильм «Форрест Гамп» («Forrest Gump», 1994), где тот сыграл Форреста Гампа-младшего.

После «Форреста» Хейли стали приглашать в кино. Сначала это был фильм «Ложь сердца» («Lies of the Heart», 1994), потом сериал «Аллея гроз» («Thunder Alley», 1994) и ещё несколько фильмов. Его комедийные навыки проявились в раннем возрасте, и после «Аллеи гроз» последовало два других комедийных сериала. Норман Джуисон дал Хэйли первую главную роль на большом экране в фильме «Богус» («Bogus», 1996).

До «Шестого чувства» Хэйли пробовался на роль Энакина Скайуокера в продолжении «Звёздных войн», но не прошёл кастинг.

В «Шестом чувстве» (1999) игра молодого актёра произвела впечатление на зрителей. Его отличное исполнение Коула Сира принесло ему номинацию на Оскар в возрасте 11-ти лет и достопамятную дань восхищения от победителя Майкла Кейна.

Спустя некоторое время он показал такую же мощную игру в фильме «Заплати другому» (2000), где также снимались оскароносцы Хелен Хант и Кевин Спейси. 29 июня 2001 вышла футуристическая сказка Стивена Спилберга «Искусственный разум» (2001) с Хэйли и Джудом Лоу в главных ролях. В том же году он сыграл в фильме «Лики смерти».

Осмент проявил себя и как актёр озвучивания: его голосом говорит Сора — главный герой серии игр Kingdom Hearts.

Фильмография

Кино

Телевидение

Видеоигры

Награды и премии 
 Сатурн
 2000 год. Победитель: Лучший молодой актёр («Шестое чувство»)
 2002 год. Победитель: Лучший молодой актёр («Искусственный разум»)
 Оскар
 2000 год. Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Шестое чувство»)
 Золотой глобус
 2000 год. Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Шестое чувство»)
 MTV Movie Awards
 2000 год.
 Победитель: Мужской прорыв года («Шестое чувство»)
 Номинации: Лучший экранный дуэт («Шестое чувство»)
 Премия для молодых артистов. Победитель, Лучшая роль в художественном фильме — ведущий молодой актёр (The Sixth Sense) (2000)
 Трансляция ассоциации кинокритиков Award Winner, Лучший исполнитель ребёнка -номинации:
 YoungStar премия, 1999 (Для Канады)
 YoungStar премия, 1997 (Last Stand на Saber River)
 Молодой исполнитель Film Award '95 (Forrest Gump)

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Сатурн»
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Киноактёры США